Martijn Katan, Nederlands hoogleraar in de voedingsleer
 Charondas, een van de grote mannen in het Oud-Grieks recht
 Kolonisten van Catan, een bordspel voor 3 tot 6 spelers, bedacht door Klaus Teuber